Fred Yokas est un personnage de fiction de la série New York 911 incarné par Chris Bauer.

Biographie de fiction 

Il est le mari de la policière Faith Yokas (incarné par Molly Price) et le père de deux enfants, Emily et Charlie. 

Pour lui son boulot est juste un boulot ; s'il avait pu, Fred serait resté à la maison s'occuper des enfants. 

Mais durant la première saison, il a des problèmes d'alcool au point même de même de se faire arrêter en état d'ébriété par sa femme.

Dans le dernier épisode de la saison 3 et le premier épisode de la saison 4, il a une crise cardiaque alors qu'il est en train de faire des examens de santé avec Faith et alors qu'ils sont bloqués durant une panne d'électricité. Ils réussissent à sortir grâce à Faith, celle-ci emmenant d'urgence son mari à l'hôpital. Il survit à sa crise cardiaque

Le fait de passer près de la mort le tourne vers la religion.

Fred n'aime pas beaucoup Bosco, il lui reproche ce qui arrive à sa femme, (Vérité et mensonges 5-01).

Il demande le divorce (La Taupe 6-02) et aussi d'obtenir la garde des enfants. Mais sa fille aînée, Emily (incarnée par Bonnie Dennison), étant en âge de choisir avec qui de ses deux parents elle veut vivre, préfère rester avec sa mère.

Source 

Personnage de New York 911
Alcoolique de fiction

en:List of Third Watch characters#Fred Yokas